Il doppio del torneo di tennis Aschaffenburg Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksandar Kitinov e Dušan Vemić che hanno battuto in finale Karsten Braasch e Franz Stauder 63-7, 6-4, 7-66.

Teste di serie 

 German Puentes-Alcaniz /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)
 Julian Knowle /  Thomas Strengberger (semifinali)

 Aleksandar Kitinov /  Dušan Vemić (Campioni)
 Karsten Braasch /  Franz Stauder (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aschaffenburg Challenger 2001